Dacier kan avse:

Efternamn
 André Dacier (1651-1722), fransk filolog, gift med Anne Dacier.
 Anne Dacier, född Lefebvre, (1654-1720), fransk filolog, gift med André Dacier. 
 Bon-Joseph Dacier (1742-1833), fransk filolog, historiker och akdamiledamot.

Folk
 Dakier, äldre stavning.

Övrigt
 Lettre à M. Dacier, bok av Jean-François Champollion.